Шейн Ме́доуз (; род. 26 декабря 1972) — британский кинорежиссёр, сценарист, актёр независимого кинематографа. Обладатель более 20 престижных национальных и международных кинематографических наград, включая премию BAFTA (дважды — 2008 и 2012 годы).

Биография 

Шейн Медоуз родился в 1972 году в небольшом городе Ютокситер (англ.) центральной Англии в семье водителя грузовика и продавщицы. Среднюю школу оставил незадолго до получения аттестата. Стал участником группы скинхедов и был задержан за незначительное уголовное правонарушение (события его будущего фильма «Это Англия» носят автобиографический характер). В 20 лет уехал в Ноттингем, где сменил круг общения. Увлёкся съёмкой короткометражных фильмов. Поступил на курс актёрского мастерства в колледже Бертон-апон-Трента, где познакомился и подружился с соавтором многих своих будущих работ Пэдди Консидайном.

Его первые фильмы конца 1990-х годов, включая картину «Комната для Ромео Брасса», рассказывают о его собственной судьбе, людях которые его окружают, чьи мысли и чувства ему хорошо известны. Эти работы имели определённый успех на фестивалях авторского и независимого кино, однако всемирную известность Шейну Медоузу принесли его шестой и седьмой фильмы: «Ботинки мертвеца» и «Это Англия». Особенно тяжело дались режиссёру съёмки жёсткого, почти жестокого фильма о провинциальных подростках из группы скинхедов, эволюционирующих от мелкого футбольного хулиганства к расовой нетерпимости. Оказавшийся на грани морального и физического истощения после съёмок фильма, Медоуз развёлся с женой Луизой, с которой его связывали как семейные, так и многолетние деловые отношения (она была продюсером нескольких его картин) и некоторое время проходил стационарное лечение. Однако успех картины был впечатляющим: за 2006—2008 год картина одержала 11 побед в 25 номинациях ведущих международных киносмотров, включая премии BAFTA за лучший фильм и BIFA за лучший британский независимый фильм.

В 2007 году компания Eurostar — владелица железнодорожной сети Лондон — Париж — Брюссель, разрабатывая новые способы формирования имиджа, которые способны были бы заменить продакт-плейсмент, предложила Шейну Медоузу снять 10 минутный фильм. Подготовленный режиссёром материал на 70 минут стал полноценным художественным произведением. Фильм «Сомерстаун» был высоко оценен критикой. С 2009 года приступил к съёмкам двух телевизионных сериалов «Это Англия ’86» (4 части по 60 минут) и «Это Англия ’88» (3 части по 60 минут). Своё решение войти в этот проект Медоуз объяснил огромным объёмом материала, задумок и идей, которые были накоплены при работе над фильмом «Это Англия». В 2012 году за работу «Это Англия ’88» он получил премию BAFTA за лучший мини-сериал.

Фильмография 
(указаны только полнометражные работы в кино и на телевидении)

Награды и номинации 
 1997 год — Венецианский кинофестиваль: приз FIPRESCI («24:7»);
 1997 год — Международный кинофестиваль в Салониках: лучший сценарий («24:7»);
 1998 год — Европейский кинофестиваль в Анжи: премия C.I.C.A.E., специальная премия жюри, премия Telcipro («24:7»);
 1998 год — Премия британского независимого кино: премия Дугласа Хикокса («24:7»);
 1998 год — международный кинофестиваль в Брюсселе: Хрустальная звезда («24:7»);
 1998 год — Международный кинофестиваль в Вальядолиде: Лучший режиссёрский дебют («24:7»);
 1999 год — Премия британского независимого кино: номинации Лучшая режиссура и Лучший сценарий («Комната для Ромео Брасса»);
 2002 год — Международный кинофестиваль в Хихоне: номинации на Гран-при («Однажды в Средней Англии»);
 2004 год — Премия британского независимого кино: номинации Лучшая режиссура и Лучший сценарий («Ботинки мертвеца»);
 2005 год — BAFTA: номинация на премию им. Александра Корда за лучший британский фильм года («Ботинки мертвеца»);
 2005 год — Гильдия режиссёров Великобритании: премия за выдающиеся профессиональные достижения в режиссуре британского кино («Ботинки мертвеца»);
 2005 год — Премия Лондонского кружка кинокритиков: номинация Лучший режиссёр («Ботинки мертвеца»);
 2006 год — Премия британского независимого кино: номинации Лучшая режиссура и Лучший сценарий («Это Англия»);
 2006 год — Римский кинофестиваль: специальный приз жюри («Это Англия»);
 2007 год — Международный кинофестиваль в Бангкоке: Лучший фильм («Это Англия»);
 2007 год — Международный кинофестиваль в Хихоне: премия «Выбор молодёжной аудитории» («Это Англия»);
 2007 год — Международный кинофестиваль в Ньюпорте: Лучшая режиссура («Это Англия»);
 2007 год — Кинофестиваль в Таллине: Лучший молодёжный фильм («Это Англия»);
 2008 год — BAFTA: Лучший британский фильм года, номинация Лучший сценарий («Это Англия»);
 2008 год — Премия британского независимого кино: номинация Лучший режиссёр («Сомерстаун»);
 2008 год — Премия Лондонского кружка кинокритиков: номинация Лучший режиссёр («Сомерстаун»);
 2011 год — BAFTA (TV): Лучший режиссёр («Это Англия’86»);
 2012 год — BAFTA (TV): Лучший мини-сериал («Это Англия’88»)

Примечания 

Киноактёры Великобритании